Eurynomos ou Eurynome (en grec ancien  / Eurunomos) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Eurynomos, démon des Enfers ;
 Eurynomos fils d'Égyptios, un des prétendants de Pénélope ;
 Eunomos fils de Prytanis, parfois appelé Eurynomos, roi de Sparte.

Voir aussi 
 , équivalent féminin